El Campo désigne :

 El Campo (Californie)
 El Campo (Texas)

Homonymie de toponyme